Kaiserbarsch ist der Name folgender Fischarten:
 Kaiserbarsch oder Kaiserbuntbarsch (Aulonacara baenschi), Fischart aus der Familie der Buntbarsche (Cichlidae) 
 Kaiserbarsch oder Feenbarsch (Aulonacara jakobfreibergi), Fischart aus der Familie der Buntbarsche (Cichlidae) 
 Kaiserbarsch, Granatbarsch oder Orange Roughy (Hoplostethus atlanticus), Fischart aus der Familie der Sägebäuche (Trachichthyidae)
 Kaiserbarsch oder Nördlicher Schleimkopf (Beryx decadactylus), Fischart aus der Familie der Schleimköpfe (Berycidae)